Мориљос има више значења:

 Мориљос (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мориљос (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику